Lapões — grupo étnico nativo da Lapónia, região setentrional da Escandinávia
 Línguas lapônicas — família linguística desse povo
 Sami arquitectos — ateliê português de arquitetura
 Ponte Sami — ponte rodoviária entre Noruega e Finlândia
 Sami (distrito) — distrito da Gâmbia
 Sami (departamento) — departamento da Burkina Faso

Desambiguação